Imagine: John Lennon, film documentaire de 1988 sur la vie du chanteur John Lennon
 Imagine: John Lennon, bande originale de ce documentaire